Ноксвилл:

 Ноксвилл — город в штате Теннесси США.
 Ноксвилл — город, расположенный в округе Джонсон (штат Арканзас, США).
 Ноксвилл, Джонни (род. 1971) — американский актёр, сценарист, продюсер и каскадёр.